Millbrook puede referirse a lo siguiente:

 Millbrook (Ontario)

 Millbrook Resort, un lujoso hotel en Queenstown.

 Millbrook (Bedfordshire), una villa.
hogar de Millbrook Proving Ground
 Millbrook (Cornualles)
 Millbrook (Gran Mánchester), área de Stalybridge.
 Millbrook (Hampshire), a district of Southampton, England.
 Millbrook (Jersey), an area across St Aubin's Bay.

 Millbrook (Alabama)
 Millbrook (Carolina del Norte)
 Millbrook (Illinois)
 Millbrook (Kansas)
 Millbrook (Nueva York)
 Millbrook (Virginia Occidental)